

Anno 
 282 o 282 a.C.

Matematica 
 282 (numero)